Anatoli Anatolievitch Iemeline - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il est l'oncle de Sergueï Iemeline.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1982, il commence sa carrière avec le Salavat Ioulaïev Oufa dans le championnat d'URSS. De 1987 à 1989, il joue pour le SKA Sverdlovsk. Il a ensuite porté les couleurs du Lada Togliatti dont il a été capitaine. Le Lada remporte le championnat de Russie 1994 et 1996, la Coupe MHL 1994 et la Coupe d'Europe 1996-1997.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Carrière de joueur 
En 1998, il devient entraîneur de l'équipe réserve du Lada Togliatti avant de devenir la saison suivante entraîneur-assistant de Piotr Vorobiov à la tête de l'équipe première. En 2006, il est nommé entraîneur principal. Il a dirigé l'Amour Khabarovsk en 2007-2008.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 1995-1996 : nommé sur la meilleure ligne (Anatoli Iemeline - Ivan Svintsitski - Denis Metliouk).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS|| 39|| 6|| 1|| 7|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Vyschaïa Liga || 58|| 36|| || || || || || || ||
|-
| 1984-1985|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Vyschaïa Liga || 57|| 29|| 15|| 44|| 74|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS || || || || || || || || || ||
|-
| 1986-1987|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS || 21|| 4|| 1|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| SKA Sverdlovsk || Vyschaïa Liga || 62|| 23|| 14|| 37|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| SKA Sverdlovsk || Vyschaïa Liga || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Vyschaïa Liga || 31|| 11|| 9|| 20|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Salavat Ioulaïev Oufa || Vyschaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 1990-1991|| Lada Togliatti || URSS || 33|| 13|| 17|| 30|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Lada Togliatti || Superliga|| 23|| 8|| 6|| 14|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Avesta BK || Division 1|| 30|| 17|| 15|| 32|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Lada Togliatti|| Superliga|| 38|| 19|| 13|| 32|| 44|| 9|| 5|| 5|| 10|| 2
|-
| 1994-1995|| Lada Togliatti|| Superliga|| 51|| 19|| 16|| 35|| 22|| 12|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
| 1995-1996|| Lada Togliatti|| Superliga|| 52|| 24|| 17|| 41|| 30|| 7|| 1|| 4|| 5|| 20
|-
| 1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 38|| 15|| 18|| 33|| 24|| 11|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
|1997-1998||Lada Togliatti||EHL||5||0||2||2||0||2||0||0||0||0
|-
| 1997-1998 || Lada Togliatti|| Superliga|| 45|| 2|| 6|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

| 1994 || Russie || CM || 6|| 2|| 0|| 2|| 8|| 0|| Cinquième place

Références

Voir aussi 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Oufa
Naissance en octobre 1964
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur du Lada Togliatti
Attaquant de hockey sur glace